Norman Baker peut désigner :

 Norman Baker (1885-1968), architecte américain ;
 Norman Baker (1929-), explorateur américain ;
 Norman Baker (1957-), homme politique britannique.

Voir aussi 

 Norm Baker (1863-1949), joueur de baseball américain ;
 Norman G. Baker (1882-1958), entrepreneur et inventeur américain ;
 Norm Baker (1923-1989), joueur de basket-ball canadien.